Лі Веньвень (кит.: 李雯雯, нар. 5 березня 2000) — китайська важкоатлетка, чемпіонка світу та дворазова чемпіонка Азії, світова рекордсменка. 
 Цзян Веньвень ( Jiǎng Wén-wén, 25 вересня 1986) — китайська спортсменка, спеціалістка з синхронного плавання, олімпійська медалістка.